Denguin és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Persones de Denguin 
 Pierre Bourdieu (1930-2002), sociòleg

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Cantó de Lescar